Danyang, première capitale de l'État de Chu ;
Danyang, ville de Chine ;
Danyang, ville de Corée du Sud.